

Titres 

 La Peau de chagrin (1831), roman français d’Honoré de Balzac ;
 La Peau de chagrin (1909), film français d’Albert Capellani ;
 La Peau de chagrin (1923), film américain de George D. Baker ;
 La Peau de chagrin (1929), opéra français de Charles-Gaston Levadé ;
 La Peau de chagrin (1939), film allemand de Heinz Hilpert ;
 La Peau de chagrin (1959), opéra allemand de Giselher Klebe ;
 La Peau de chagrin (1980), téléfilm français de Michel Favart ;
 La Peau de chagrin (2003), court-métrage français de Stéphane Blanquet ;
 La Peau de chagrin (2010), téléfilm français d’Alain Berliner.

Peau